P5 steht für:
 Periode-5-Element des Periodensystems der Elemente
 die fünf permanenten Mitglieder („permanent 5“) des UN-Sicherheitsrates, siehe UNO-Vetomacht
 IBM eServer p5
 P5-Pentium, die erste Generation des Intel-Pentium-Prozessors, siehe Intel Pentium #Der P5-Pentium
 Rover P5, ein Automodell
 Xpeng P5, ein Elektroauto des Herstellers Xpeng
 AeroRepública (IATA-Code), kolumbianische Fluggesellschaft
 Pizzicato Five, eine japanische Band
 Walther P5 Handfeuerwaffe
 Integrated Truss Structure P5, ein Modul der Internationalen Raumstation
 P5, eine frühere, inoffizielle und provisorische Bezeichnung für den Plutomond Styx (Mond)

 steht für:
 Papyrus 5

P5